Рапла:

 Рапла — город без муниципального статуса в западной части Эстонии.
 Рапла — волость в Эстонии, в составе уезда Рапламаа.